Ел Коредеро има више значења:

 Ел Коредеро (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коредеро (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику